Джеймс Гай (; ) — британский пловец, специализирующийся в плавании кролем. Двукратный олимпийский чемпион 2020 года, трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр, четырёхкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, призёр чемпионата мира на короткой воде, чемпион Игр Содружества.

Биография 

В 2013 году на юниорском чемпионате Европы Гай выиграл две золотых медали на дистанциях 200 м вольным стилем и в кролевой эстафете 4×200 метров, затем успешно дебютировал на взрослых международных соревнованиях, заняв пятое место на чемпионате мира в финале на дистанции 400 метров кролем и установив юниорский национальный рекорд. Джеймс успешно завершил сезон, выиграв 3 медали на юниорском чемпионате мира: серебро — на 200 и 400 метрах, золото — в эстафете 4×200 метров вольным стилем, установив рекорд чемпионатов.

В 2014 году Джеймс выиграл 3 золотых медали на национальном чемпионате на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем и 200 м баттерфляем и установил национальный рекорд на 400 метрах, затем продолжил удачное выступление на международных соревнованиях среди взрослых, выиграв золотую и бронзовую медаль в составе сборной Англии. Осенью того же года британец выиграл
серебряную медаль на чемпионате мира в коротких бассейнах.

В 2015 году Джеймс триумфально выступил на чемпионате мира, где выиграл две золотых и серебряную медали. Сначала британец стал вторым на дистанции 400 метров вольным стилем, уступив в упорной борьбе китайцу Сунь Яну и установив национальный рекорд на данной дистанции. Затем стал чемпионом мира на дистанции вдвое короче, взяв реванш у Сунь Яна и обновив рекорд страны. Потом Джеймс выиграл второе «золото» в эстафете 4×200 метров вольным стилем и первое в истории страны на этой дистанции, совершив мощнейший рывок на финише и отыграв около двух секунд у команды США.

В мае 2021 года на чемпионате Европы в Будапеште, Джеймс в составе эстафетной четвёрки Великобритании на дистанции 4 по 100 метров завоевал серебряную медаль. На следующий день в составе смешанной эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем стал чемпионом Европы. В эстафете 4 по 100 метров вольным стилем стал серебряным призёром. На дистанции 100 метров баттерфляем завоевал бронзовую медаль, проплыв в финальном заплыве за 50,99 секунды.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте swimming.org 
 Лучшие результаты на сайте swimmingresults.org 

Пловцы Великобритании
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по плаванию
Чемпионы Европы по плаванию
Чемпионы Игр Содружества по плаванию